Michel Corneille ist der Name folgender Personen:

* Michel Corneille der Ältere (um 1601–1664), französischer Maler (CE)
 Michel Corneille der Jüngere (1642–1708), französischer Maler (CE)